Kexby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kexby, North Yorkshire, ort i England,, 
 Kexby, Lincolnshire, ort i England,